Het seizoen 2015-16 van de Beker van België in het vrouwenvoetbal startte met de voorronde in de zomer van 2015 en eindigde op 17 april 2016 met de finale. Lierse SK won de finale van RSC Anderlecht met 2-1.

Wedstrijden

Vierde ronde
Deze ronde bestond uit acht wedstrijden, waarin de zestien winnaars van de derde ronde streden om acht plaatsen in de achtste finales.

1/8 finale
Deze ronde bestond uit acht wedstrijden, waarin de acht winnaars uit de vierde ronde werden gekoppeld aan de acht Super League-ploegen. Er was geen geleide loting, ploegen uit het nieuwe hoogste niveau konden dus tegen elkaar uitkomen.

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2015/16